Der Moderne Fünfkampf der Männer bei den Olympischen Spielen 2020 wurde vom 5. bis 7. August 2021 im Tokio Stadion und im Musashino Forest Sport Plaza ausgetragen.

Titelträger

Qualifikation

Zeitplan

Ergebnisse

Weblinks 
 Olympic Sports Modern pentathlon

Männer